

Карасаз — аул, Жуалинський район, Жамбильська область
 Карасаз — село, Райимбецький район, Алматинська область

Див. також 
 Карасазький сільський округ